Angerer ist ein deutscher Familienname.

Bedeutung 
Es handelt sich um einen oberdeutschen Wohnstättennamen mit der Bedeutung ‚jemand, der am „Anger“ wohnt‘. Der Name ist überwiegend in Bayern mit Schwerpunkt Berchtesgadener Land zu finden.

Namensträger

A 
 Albin Angerer (1885–1979), deutscher Arzt und Studentenhistoriker

 Alfred Angerer (* 1974), österreichischer Gesundheitsökonom
 Andreas Angerer (* 1990), österreichischer Politiker (GRÜNE)
 August Angerer (1924–2008), deutscher Jurist

B 
 Bernd Angerer (* 1965), österreichischer Spezialeffekt-Animator
 Birgit Angerer (* 1955), Historikerin

C 
 Carl Angerer (1838–1916), österreichischer Photochemigraph und Reproduktionstechniker
 Constanze Angerer (* 1943), deutsche Richterin, Staatsanwältin, Gerichtspräsidentin und Verfassungsrichterin

D 
 Dieter Angerer (* 1952), österreichischer Hornist, Komponist und Arrangeur
 Dietz Angerer (1904–1948 oder später), österreichischer Segler

E 
 Edmund Angerer (1740–1794), österreichischer Benediktinerpater und Kirchenmusiker
 Eduard Angerer (1816–1898), österreichischer katholischer Titularerzbischof, Generalvikar
 Ela Angerer (* 1964), österreichische Schriftstellerin und Fotografin
 Ernst von Angerer (1881–1951), deutscher Physiker
 Ernst Angerer (1914–nach 1951), deutscher SS-Hauptscharführer
 Ernst Sigismund von Anger auch Ernst Sigismund von Angerer (1723–1788), preußischer Landrat und Gutsbesitzer
 Erwin Angerer (* 1964), österreichischer Politiker (FPÖ)

F 
 Franz Angerer (* 1953), deutscher Bildhauer 
 Fred Angerer (1925–2010), deutscher Architekt
 Friedrich Angerer (* 1948), deutscher Fußballspieler 
 Fritz Angerer (1913–1942), österreichischer Maler und Grafiker

G 
 Georg Otto Angerer (1893–1951), deutscher Politiker (NSDAP)

H 
 Hannes Angerer (* 1994), österreichischer Grasskiläufer
 
 Heinrich Angerer (1808–1874), deutscher Komponist
 Hermann Angerer (1875–1958), deutscher Ingenieur und Ministerialrat
 Hermann Angerer (Mediziner) (1901–1968), deutscher Chirurg

J 
 Jo Angerer (* 1956), deutscher Journalist
 Joachim Angerer (1934–2019), deutscher Universitätsprofessor und Abt
 Josef Angerer (Heimatforscher) (1882–1918), deutscher Architekt und Heimatforscher
 Josef Angerer (Geistlicher) (1887–1971), österreichischer katholischer Priester und Missionar in Südafrika
 Joseph Angerer (1735–1779), deutscher Bildhauer des Rokoko
 Johann Baptist Angerer (1801–1878), Landwirt, Gemeindevorsteher von Seeg und bayerischer Landtagsabgeordneter (1855–1869)

K 
 Karl von Angerer (1883–1945), deutscher Mikrobiologe und Hygieniker
 Karl Angerer (* 1979), deutscher Bobpilot
 Kathrin Angerer (* 1970), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Klara Angerer (* 1965), italienische Skilangläuferin

L 
 Leonhard Angerer (1861–1934), österreichischer Naturforscher

M 
 Manfred Angerer (1953–2010), österreichischer Musikwissenschaftler
 Margit Angerer (von Rupp, Margit Schenker-Angerer; 1895–1978), ungarische Opern- und Konzertsängerin (Sopran)
 Marie-Luise Angerer (* 1958), österreichische Medien- und Kulturwissenschaftlerin
 Martin Angerer (* 1977), österreichischer Trompeter
 Max Angerer (1877–1955), österreichischer Maler
 Mea Angerer (1905–1978), österreichische Textilkünstlerin und Gebrauchsgrafikerin

N 
 Nadine Angerer (* 1978), deutsche Fußballspielerin

O 
 Othmar Angerer (1909–2000), Schweizer Fotograf
 Ottmar von Angerer (1850–1918), deutscher Mediziner

P 
 Paul Angerer (1927–2017), österreichischer Dirigent, Bratschist und Komponist
 Peter Angerer (Filmemacher) (* 1952), österreichischer Autor und Dokumentationsfilmer
 Peter Angerer (* 1959), deutscher Biathlet
 Peter Angerer (Kampfsportler) (* 1968), deutscher Kampfsportler

R 
 Renate Angerer (* 1947), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Rudolf Angerer (Komponist) (Pseudonyme Rudi Orbeck, Gerd Schoenau; 1918–nach 1983), deutscher Komponist
 Rudolf Angerer (1923–1996), österreichischer Graphiker
 Rudolf von Schoen-Angerer (bis 1923: Rudolf Angerer; 1857–1943), deutscher Verwaltungsjurist

T 
 Thomas Angerer (* 1965), österreichischer Historiker und Hochschullehrer
 Tim Angerer (* 1972), deutscher Politiker (SPD), politischer Beamter
 Tobias Angerer (* 1977), deutscher Skilangläufer
 Tobias Angerer (Naturbahnrodler) (* 1990), österreichischer Naturbahnrodler
 Toni Angerer (Maler) (1884–1950), österreichischer Maler und Illustrator
 Toni Angerer (1956–1975), deutscher Skispringer

V 
 Viktor Angerer (1839–1894), österreichischer Fotograf, Fotohändler und -verleger

W 

 Wilhelm Angerer (1904–1982), österreichischer Fotograf

Siehe auch 
 C. Angerer & Göschl, k.k. Hof-Chemigraph C. Angerer & Göschl, von 1870 bis 1983 Kunst- und Druckanstalt in Wien
 Palais Angerer

Familienname
Wohnstättenname